Бронко има више значења:

 Бронко
 Бронко (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Бронко (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику